Даниэль Контин (, род. 25 марта 1962, Ла-Плата) — аргентинский и итальянский шахматист, международный мастер (1993).

Участник чемпионата Аргентины 1989 г.

В составе сборной Аргентины участник командного чемпионата мира среди студентов 1985 г.

С 1990 г. живёт в Европе.

Серебряный призёр чемпионатов Италии 2003 и 2004 гг. (звание чемпиона страны 2004 г. было разыграно в феврале 2005 г.), бронзовый призёр чемпионатов Италии 1994 и 2005 гг.

В составе сборной Италии участник шахматных олимпиад 1994 и 2006 гг., командного чемпионата Европы 2005 г.,  2004 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров (в том числе традиционных новогодних турниров в Реджо-Эмилии).

В 1993 г. участвовал в зональном турнире.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Д. Контина на шахматных олимпиадах
 Выступления Д. Контина в командных чемпионатах Европы
 Выступления Д. Контина в командных чемпионатах мира среди юношей до 26 лет
 Выступления Д. Контина в Кубках Митропы

Шахматисты Аргентины
Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Ла-Плате
Международные мастера по шахматам